Eidherr ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Eidherr (* 1963), österreichischer Jiddist, Germanist und Schriftsteller
 Werner Eidherr (* 1941), österreichischer Bankmanager